Microsoft Outlook, een e-mailprogramma van Microsoft
 Outlook.com, de opvolger van Hotmail
 Outlook Express, een verouderde e-mailclient en newsreader van Microsoft

Plaatsen in de Verenigde Staten
 Outlook (Montana)
 Outlook (Saskatchewan)
 Outlook (Washington)